De zesde editie van de Beker der Bekerwinnaars werd door het Duitse Borussia Dortmund gewonnen in de finale tegen Liverpool FC.

31 teams namen deel waaronder 25 bekerwinnaars. Cardiff City, Floriana FC, Standard Luik, Limerick FC en 1. Wiener Neustädter waren bekerfinalist. West Ham United was als titelverdediger rechtstreeks geplaatst.

Eerste ronde

2de ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1965-66 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1965/66